Stuorrajavri kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stuorrajävri, sjö, Lappland,

Norge 

 Stuorrajávri, sjö, Finnmark fylke, Sør-Varanger, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar